William Griffiths (hockey sur gazon) (1922-2010), joueur de hockey sur gazon britannique.
 William Griffiths (politique) (1912-1973), homme politique britannique.